Сантьяго Гонсалес і Скотт Ліпскі були чинними чемпіонами, але цього разу Гонсалес не брав участі. Ліпскі грав у парі з Третом Х'юї, і вони здобули титул, перемігши у фіналі пару Давід Марреро і Марк Лопес з рахунком 6-1, 6-4.

Сіяні пари 

  Марк Лопес /  Давід Марреро (фінал)
  Трет Х'юї /  Скотт Ліпскі (чемпіони)

 Маріуш Фірстенберг /  Макс Мирний (півфінал)
 Ніколас Монро /  Артем Сітак (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Руї Мачадо /  Фредеріко Феррейра Сілва (1-ше коло)

  Жоао Домінгес /  Педро Соуза (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

Portugal Open
Світовий Тур ATP 2015